PhoneGaim je svobodný software pro technologii VoIP, založený na IM programu Pidgin a protokolu SIP. PhoneGaim je poskytován pod licencí GNU GPL. Program byl sponzorován firmou Linspire.

Externí odkazy 
 Stránka umožňující stáhnout beta verzi pro Windows

VoIP software
Software pro Windows
Svobodný aplikační software